Căianu Mic ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Căianu Mic (Bistrița-Năsăud), Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud
 Căianu Mic (Cluj), Dorf im Kreis Cluj